Федотова и другие против России (номера жалоб 40792/10, 30538/14 и 43439/14) — дело, возбуждённое против Российской Федерации по заявлению шести граждан России в Европейский суд по правам человека.

13 июля 2021 года Третья палата единогласно постановила, что отказ России предоставить какое-либо юридическое признание однополым парам нарушает права заявителей в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о защите прав человека. После принятия решения 12 октября 2021 года правительство России потребовало передать дело в Большую палату суда. Ходатайство было принято судом 22 ноября 2021 года. Большая палата оставила решение в силе 17 января 2023 года.

Предыстория 

Ранее ЕСПЧ уже рассматривал однополые отношения. В 2010 году в деле Шальк и Копф против Австрии однополые пары были признаны семейной единицей, но Австрия не была обязана юридически признавать их отношения. В 2013 году в деле Валлианатос и другие против Греции суд счёл дискриминационным для Греции их политику признания партнёрств противоположного пола, но непризнания однополых партнёрств. В деле 2015 года Олиари и другие против Италии суд установил, что отсутствие в Италии какой-либо формы юридического признания однополых пар нарушает права человека заявителей. Однако Олиари включал в дело элементы, которые уменьшили его обобщаемость на другие страны Совета Европы.

Дело Федотова и другие против России дошло до ЕСПЧ в результате объединения трёх отдельных заявлений, поданных шестью гражданами России, состоявшими в однополых отношениях, первое из которых было подано  и её партнером Ириной Шипитько в 2010 году. Другие пары, Д. Чунусов и Ю. Евтушенко, И. Шайхразнова и Ю. Яковлева подали иски в ЕСПЧ в 2014 году. Супруги пытались получить разрешение на брак, но им было отказано. Они подали жалобу не по , где прописано право на брак, а по статье 8, защищающей частную и семейную жизнь, а также по , запрещающей дискриминацию при осуществлении конвенционных прав.

Решение 
13 июля 2021 года Третья палата постановила, что Россия «обязана обеспечить уважение частной и семейной жизни заявителей, предоставив правовую основу, позволяющую им признавать свои отношения», и отклонила довод российского правительства о публичном неодобрении однополых союзов, заявив, что «доступ к правам меньшинству не может зависеть от признания большинства».

Ссылаясь на поправки в Конституции России 2020 года, которые определяют брак как законный союз одного мужчины и одной женщины, суд заявил, что Россия может предоставить однополым парам «доступ к формальному признанию статуса их пар в иной форме, чем в виде брака», что не противоречило бы господствующему в России «традиционному пониманию брака».

17 января 2023 года Большая палата оставила в силе решение Третьей палаты. Четырнадцать членов палаты против трёх пришли к выводу, что имело место быть нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека.

Реакция 
После первоначального решения Третьей палаты 2021 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку в связи с этим решением. Дмитрий Бартенев, один из адвокатов Федотовой, после приговора ЕСПЧ в 2021 году написал, что вряд ли Россия его исполнит, но также отмерил, что решение суда возможно реализовать без каких-либо конституционных изменений. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой заявил, что Россия не покинет Совет Европы пока не появится «более серьёзная причина». Однако 16 марта 2022 года Россия была исключена из Совета Европы в связи с вторжением России на Украину в 2022 году. Вследствие этого 16 сентября 2022 года Россия перестала ратифицировать ЕКПЧ в соответствии со статьей 58.

Юрист по правам человека Стефанос Ставрос из Oxford Human Rights Hub прокомментировал, что решение «похоже, основано на нежелании правительства-ответчика организовать настоящую защиту», и выдвигает гипотезу о том, что оно может представлять собой возвращение суда к более активному подходу. В Völkerrechtsblog Ева Мария Бредлер выразила сожаление по поводу того, что суд не учёл статью 14, которая запрещает дискриминацию при осуществлении прав, предусмотренных Конвенцией. Однако она заявила, что в незавершённых делах, поданных однополыми парами против Польши, появилась возможность применить суду статью 14, например, в деле Андерсен против Польши. Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International заявила, что «знаменательное решение подчёркивает, что российское правительство находится не на той стороне истории».

Примечания 

Дела Европейского суда по правам человека с участием России
Права ЛГБТ в России
Статья 8 ЕКПЧ